Санта-Мария-Сише:

 Санта-Мария-Сише — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика.
 Санта-Мария-Сише — кантон во Франции, находится в регионе Корсика, департамент Южная Корсика.